Дживан Игнатович Аветисян (19 ноября 1981 года) — армянский кинорежиссёр.

Биография 
Дживан Аветисян родился 19 ноября 1981 года в Гюмри и вырос в Степанакерте, сейчас живёт в Ереване. В 1993—1997 годах он посещал театральную группу детского творческого центра в Степанакерте. В 1998 году Дживан закончил степанакертскую среднюю школу N9 им. Ов. Туманяна. В 1998—1999 годах он проходил режиссёрские курсы на Общественном телевидении РА. В 1999—2001 годах он служил в Армии обороны НКР (непризнанной Нагорно-Карабахской Республики). 2002—2007 гг. Учился в Ереванском государственном институте театра и кино, факультет: режиссёр художественных фильмов. (Дипломированный специалист). В 1996—1997 годах работал в Степанакертском драматическом театре имени Ваграма Папазяна. С 1998—1999 год работал специалистом по освещению на Степанакертском телевидении. Позже он был директором телевизионных программ. В 2003—2009 годах он работал режиссёром фильмов и телевизионных программ в телекомпании «Еркир Медиа». С 2009 по 2014 годы он был главным режиссёром в той же телекомпании. С 2014 года он является директором культурного фонда «Фиш ай Арт».

Фильмография

Игровые фильмы 
 1999 — Моя первая любовь
 2001 — Иллюзия
 2006 — Незаметная Жизнь
 2007 — Мирный рассвет в Арцахе
 2010 — Найденная Мечта
 2013 — Прерванное детство
 2014 — Теваник
 2016 — Последний житель
 2019 — Врата в Рай

Документальные фильмы 
 2004 — Навстречу ветру
 2005 — По тропам собственной истории
 2009 — Скрытые армяне
 2009 — Промоушн фильмы.
 2009 — Тлеющий фитиль
 2010 — Протокольная ловушка
 2010 — Жизненные действия
 2010 — Четвертованный крест
 2010 — Разделенная пара
 2010 — Спасенный осколок
 2010 — Вражеский молот
 2011 — Армяне из Мрав до реки Аракс
 2011 — Карабах — скрытое сокровище
 2012 — Дорога к…

Фестивали и награды 
 «Золотой абрикос» — Международный кинофестиваль (2006,2007,2013) — «Режиссёры без границ»
 Тбилисский институт по освещению войны и мира, Практическая подготовка и конкурс «Война и пресса» (2009)
 В 2005 году он принял участие в международном молодежном фестивале «Это-я» в Ереване с фильмом «Навстречу ветру» и получил диплом .
 Лауреат международного фестиваля «Лучшие программы-сотрудничества» (Алма-Ата), организованного телепрограммой «Крайности» телекомпании «Мир».
 С фильмом «Незаметная жизнь» он принял участие в международном кинофестивале «UpandComing» в Ганновере, Германия (2006)
 Международный кинофестиваль в Италии «Ischia» с фильмом «Мирный рассвет в Арцахе»
 Фестиваль документального кино «Восточное серебро» в Йиглаве, Чехия (2008)
 С 2007 по 2008 и 2013 годы с фильмами "Незаметная жизнь ", «Мирный рассвет в Арцахе» и «Прерванное детство» он принимал участие на Международном кинофестивале «Золотой абрикос» в Ереване; за фильм «Сломанное детство» был награждён специальный призом им. Гранта Матевосяна
 С фильмами «Сломанное детство» и «Теваник» он принял участие на 66-ом Каннском кинофестивале в 2013 году.
 Во время всеармянского конкурса «Лучшая научная и творческая работа» Всемирного армянского конгресса и Союза Армении и России режиссёр был удостоен премии «Лучший сценарий» за фильм « Жизнь на границе», 2013 год

Примечания

Ссылки 
 Любовь после войны: акценты фильма «Последний житель»
 Дживан Аветисян: «Все мы в ответе за армянское кино»

Кинорежиссёры-документалисты Армении